Дмитрий Сафро́нов:
 Сафронов, Дмитрий Александрович (Дима Бельф; род. 1983) — певец, композитор, автор-исполнитель.
 Сафронов, Дмитрий Викторович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Сафронов, Дмитрий Олегович (род. 1981) — российский бегун на длинные дистанции.